De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Keurvorstendom Trier, waar men in oktober 1583 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1583
Geschiedenis van Trier